Костадин (Коста) Вълчов Сарафов е български общественик от късното Българско възраждане в Македония.

Биография 

Сарафов е роден в 1840 година в неврокопското село Гайтаниново в Османската империя, днес в България, в семейството на Вълчо Сарафов, търговец и възрожденски деец. Брат е на учителя Петър Сарафов и чичо на видния революционер Борис Сарафов. Завършва гръцкото класно училище в град Сяр заедно с брат си Петър, където изучава география, математика, астрономия, гръцки, старогръцки и турски. Работи като учител. Той е един от организаторите на народния събор, проведен през 1869 година в село Гайтаниново, на който се отхвърля върховенството на Цариградската патриаршия.

През 1871 година Сарафов е представител на Неврокопско на Църковно-народния събор в Цариград. Той е един от делегатите, подписали на 14 май 1871 година новоприетия устав на Българската екзархия. Между 1873-1874 година отново пребивава в османската столица по избора на поп Харитон за български владика. Цариградски пълномощник е на учителското дружество „Просвещение“ в Неврокоп. Подпомага финансово дейността на дружеството със сумата от 360 гроша. Разпространява вестник „Македония“ и сътрудничи на Стефан Веркович, както и на вестниците „Право“ (1873) и „Век“ (1874). В Цариград се запознава с Тодор Каблешков, който го запознава със задачите по подготовката на въоръжено въстание.

През 1876 година Сарафов е арестуван от османските власти. Категорично отхвърля възможността да се откаже от българската си народност. Заради достойното си поведение е освободен от ареста. Преследван от властите в 1878 година се преселва в София. Участва в Кресненско-Разложкото въстание като член на софийския комитет „Единство“. Още на 18 ноември е изпратен от Методий Кусев в района на въстанието, за да събере информация. Методий Кусев пише за него:

Поддържа тесни контакти с Методий Кусев, Трайко Китанчев и други. Сред инициаторите е за създаването на Върховния македоно-одрински комитет. През 1899 година е делегат на Шестия македонски конгрес от Брезнишкото македонско дружество. След погрома на въстанието, се установява в Дупница, където работи 10 години като мирови съдия.

Умира в село Кошарево, Брезнишко през 1911 година.

Родословие

Бележки 

Родени в Гайтаниново
Български общественици от Македония
Български просветни дейци от Македония
Български юристи от Македония
Български революционери от Македония
Участници в Кресненско-Разложкото въстание
Дейци на ВМОК
Български общественици от Македония
Български съдии
Коста